Lyon Turin Ferroviaire fait référence à la nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin entre ces deux agglomérations, et à la société Lyon Turin Ferroviaire L.T.F. S.A.S. qui était chargée de réaliser la partie commune franco-italienne entre Saint-Jean-de-Maurienne en France et Bruzolo en Italie.

Le ferroviaire Lyon/Turin dispose de 200 km de lignes nouvelles.

Notes et références 

Transport ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes
Transport ferroviaire en Italie
Transport à Lyon
Transport à Turin